Râul Valea Ursului se poate referi la următoarele cursuri de apă din România:

 Râul Valea Ursului - afluent al râului Anieșul Mic
 Râul Valea Ursului - afluent al râului Bârsa Groșetului
 Râul Valea Ursului - afluent al râului Bârsa lui Bucur 
 Râul Valea Ursului - afluent al râului Cerna în zona Hășdău
 Râul Valea Ursului - afluent al râului Cerna în zona Sântandrei
 Râul Valea Ursului - afluent al râului Ciurgău
 Râul Valea Ursului - afluent al  râului Finiș
 Râul Valea Ursului - afluent al râului Gârcin
 Râul Valea Ursului - afluent al râului Homorod
 Râul Valea Ursului - afluent al  râului Lăpuș
 Râul Valea Ursului - afluent al râului Lotrioara
 Râul Valea Ursului - afluent al râului Novăț
 Râul Valea Ursului - afluent al râului Păscoaia
 Râul Valea Ursului - afluent al Râului Târgului
 Râul Valea Ursului - afluent al  râului Rebra
 Râul Valea Ursului - afluent al râului Valea Calului 
 Râul Valea Ursului - afluent al râului Valea Muierii 

Râuri cu denumiri similare sunt:

 Valea Ursească
 Valea Ursoaiei
 Râul Valea Urșilor - afluent al râul Bârsa, cunoscut și sub denumirea Râul Padina Urșilor
 Râul Valea Urșilor - afluent al râului Negrașu
 Valea Urșilor - afluent al Pârâului Argintului

Vezi și 
 Valea Ursului (dezambiguizare)
 Râul Ursu (dezambiguizare)

Toponime românești